Tolga este un nume purtat de mai multe localități și persoane. În limba turcă tolga înseamnă coif.

Tolga se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale
 Tolga, o comună din Algeria
 Tolga, o comună din Norvegia

Localități
 Tolga, Queensland, Australia
 Tolga, localitatea de reședință a comunei norvegiene Tolga

Prenume
 Orçun Tolga Karaoğlanoğlu (n. 1987), canotor turc
 Tolga Akcayli, înotător de origine turcă
 Tolga Ciğerci, fotbalist german de origine turcă
 Tolga Çevik, actor turc
 Tolga Doğantez, fotbalist turc
 Tolga Örnek, regizor turc
 Tolga Seyhan, fotbalist turc
 Tolga Uprak, motociclist sportiv turc
 Tolga Zengin, fotbalist turc

Note